Il doppio del Wembley Championship 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Ken Flach e Robert Seguso erano i detentori del titolo, ma hanno perso nei quarti di finale Jeremy Bates e Kevin Curren.

Jakob Hlasek e John McEnroe hanno battuto in finale 6–1, 7–6 Bates e Curren.

Teste di serie
 Ken Flach /  Robert Seguso (quarti di finale)
 Jakob Hlasek /  John McEnroe (campioni)
 Pieter Aldrich /  Danie Visser (semifinali)
 Darren Cahill /  John Fitzgerald (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Wembley Championship 1989